Bothynotus är ett släkte av insekter. Bothynotus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Bothynotus